А́нна Никола́евна Ши́лова (1927 — 2001) — советская телеведущая, заслуженная артистка РСФСР (1968).

Биография 
Родилась 15 марта 1927 года в Новороссийске (ныне Краснодарский край).

В 1945 году после окончания студии при Пермском театре драмы Пермский драматический Театр  переехала в Москву.

До 1956 года работала в Театре-студии киноактёра.

В 1956 году прошла конкурс на должность диктора и была зачислена в штат. Уже спустя два месяца она вела информационные, спортивные, музыкальные и детские передачи. Анна Шилова была ведущей первых пяти фестивалей «Песня года» (Песня 71 — Песня 75) и «Голубых огоньков», её дуэт с Игорем Кирилловым смотрелся настолько органично, что их даже считали мужем и женой. На телевидении Анна Николаевна проработала около 40 лет.

Умерла Анна Шилова 7 декабря 2001 года‚ на 75-м году жизни‚ в одной из московских больниц. Проводить её в последний путь пришли коллеги — звёзды отечественного телевидения Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Аза Лихитченко, Вера Шебеко, Людмила Соколова, Виктор Балашов.

Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. на участке № 4. Здесь же  сын  Шилов Алексей  Юниорович (1948-2002) .

Фильмография 
  — На подмостках сцены — молодая актриса

Признание и награды 
 заслуженная артистка РСФСР (1968)
 медаль «За трудовую доблесть»
 Почётный радист СССР

Ссылки 
 Сообщение о смерти Анны Шиловой на сайте «Реквием.ru»
 Могила Анны Шиловой на сайте «Могилы знаменитостей. Виртуальный некрополь»
 Статья «Не стало Анны Шиловой» в газете «Труд»

Выпускники Пермского театрального училища
Похороненные на Троекуровском кладбище